Шварц, Алберт ():
 Шварц, Алберт (1923—1992) — американский зоолог.
 Шварц, Алберт (1907—1986) — американский пловец.